Cet article présente les résultats détaillés du double mixte de l’édition 1997 de l’US Open de tennis qui est disputé du 25 août au . Ce tournoi est le dernier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Manon Bollegraf et Rick Leach battent Mercedes Paz et Pablo Albano en finale de cette édition ; il s'agit du  de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem.

Parcours 

|-
|1|| Lisa Raymond Patrick Galbraith||align=center|1/2 finale|| Mercedes Paz Pablo Albano
|-
|2|| Gigi Fernández Ellis Ferreira||align=center|1/4 de finale|| Brenda Schultz Luke Jensen
|-
|3|| Larisa Neiland Andreï Olhovskiy||align=center|1/4 de finale|| Mercedes Paz Pablo Albano
|-
|4|| Nathalie Tauziat Daniel Nestor||align=center|1/4 de finale|| Manon Bollegraf Rick Leach (5)
|-
|5||style=background-color:#CCCCFF| Manon Bollegraf Rick Leach||align=center|Victoire'''|| Mercedes Paz Pablo Albano
|-
|6|| Helena Suková Cyril Suk||align=center||| Mercedes Paz Pablo Albano
|-
|7|| Yayuk Basuki Menno Oosting||align=center||| Elena Likhovtseva Jeff Tarango
|-
|8|| Rika Hiraki Mahesh Bhupathi||align=center||| Katrina Adams Andrew Florent
|}

|-
|1|| Lori McNeil T.J. Middleton||align=center||| Elena Likhovtseva Jeff Tarango
|-
|2|| Lilia Osterloh Bob Bryan||align=center||| Larisa Neiland Andreï Olhovskiy (3)
|-
|3|| Rebecca Jensen Murphy Jensen||align=center||| Nathalie Tauziat Daniel Nestor (4)
|-
|4|| Chanda Rubin Justin Gimelstob||align=center||| Gigi Fernández Ellis Ferreira (2)
|}

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double mixte de l'US Open

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1997
US Open Double mixte
US Open Double mixte
Tennis aux États-Unis en 1997
Tennis en août 1997
Tennis en septembre 1997